Severine kan betekenen:
 een voornaam, zie Servien
 Séverine (1855-1929), Frans schrijfster en journaliste
 Séverine, Frans zangeres, winnares Eurovisiesongfestival 1971
 Severine Doré, blinde Vlaamse zangeres, nam deel aan preselectie van Eurovisie Songfestival 2002